Plaza de la Victoria puede referirse a:

 El antiguo nombre de una parte de la actual Plaza de Mayo, en Buenos Aires, 
 La Plaza Victoria o Plaza de La Victoria, en Valparaíso, 
 La Plaza de la Victoria, en Málaga, 
 La Plaza de la Victoria, en Guayaquil,